József Varga (ur. 1954) – węgierski piłkarz
 József Varga (ur. 1988) – węgierski piłkarz